Liga Herdah-Szahriwar (1988) – rozgrywki piłkarskie o charakterze regionalnym w stolicy Iranu, Teheranie. Mistrzem Teheranu został zespół Persepolis Teheran. 

W tym okresie w Iranie nie było rozgrywek o charakterze ogólnokrajowym. Czasami zwycięzca Liga Herdah-Szahriwar jest traktowany jako mistrz tego kraju.

Tabela końcowa

Najlepsi strzelcy

Zobacz też 
 Iran Pro League

Bibliografia 
 

1988 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Iranie
Iran w XX wieku
1988 w Azji